bzw. Head Shot ( von to shoot – (ein Foto) schießen) steht für:

 Headshot (Fotografie), Porträtfotografie eines (meist Darstellenden) Künstlers, d. h. Schauspielers/Sängers/Autoren/Regisseurs/…, hauptsächlich zu Bewerbungs- und Präsentationszwecken
 Headshot (Band), deutsche Metal-Band
 Headshot (Label), belgisches Metal/Punk/Hardcore-Label
 Headshot (2016), indonesischer Actionfilm
 Headshot, tödlicher Kopfschuss eines Gegners beim Spielen von Ego-Shootern, siehe headshot – headie – header
 Der hierbei synonym verwendete Begriff header wiederum kann im Englischen, zum Beispiel im Fußballkontext, auch Kopfball bedeuten